Die US-amerikanische Meisterschaften im Rollski-Biathlon 2009 wurden am 8. und 9. August des Jahres in Jericho ausgetragen. Es fanden je ein Sprint- und ein Verfolgungsrennen für Männer und Frauen statt. Meisterschaften im Sommerbiathlon (Crosslauf) fanden in einer separaten Meisterschaft statt.

Bei den Männern fehlten mit Jay Hakkinen und Jeremy Teela zwei der stärksten Athleten des Weltcup-Teams, das durch Lowell Bailey und Russell Currier vertreten wurde. Tim Burke trat trotz Meldung nicht an. Bei den Frauen waren nahezu alle starken US-Amerikanerinnen am Start.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 8. August 2009
Am Start waren 19 von 21 gemeldeten Biathleten. Bei den Junioren gewann David Grégoire vor Mike Gibson und Vincent Blais, bei der Jugend Ethan Dreissigacker vor Ben Greenwald und Remi Gregoire-Jacques.

Verfolgung 15 km 

Datum: 9. August 2009
Am Start waren 18 von 21 gemeldeten Biathleten. Das Juniorenrennen gewann Vincent Blais vor Mike Gibson und David Grégoire, Meister der Jugend wurde Ethan Dreissigacker vor Sean Doherty und Eliot Neal.

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: 8. August 2009
Am Start waren 13 Biathletinnen. Bei den Juniorinnen gewann Addie Byrne vor Grace Boutot und Corrine Malcolm. Meisterin der Jugend wurde Andrea Mayo vor Kelly Gjorline und Afton Snyder.

Verfolgung 12,5 km 

Datum: 9. August 2009
Am Start waren 13 Biathletinnen, drei von ihnen wurden nach dem Rennen disqualifiziert, darunter die Sprint-Siegerin Tracy Barnes-Coliander. Die Meisterschaft der Juniorinnen gewann Grace Boutot vor Corrine Malcolm und Addie Byrne, im Rennen der Jugend setzte sich Andrea Mayo vor Afton Snyder und Kelly Gjorline durch.

Belege 

Rollski 2009
Biathlonveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Jericho (Vermont)